Астезана ()

  — историческая область итальянского региона Пьемонта, ныне Асти (провинция).
 «Астезана» («Сумма (свод) Астезана»; ; ок. 1317) — сочинение «Сумма о сознаниях» итальянского теолога-францисканца Астезана (мэтр Астезан; Астесан; ; ум. ок. 1330).

См. также 
 Астезано